Edwards — фамилия и общепринятое сокращение имени учёного (натуралиста/биолога), внёсшего вклад в биологическую систематику, известного как автор научных названий живых организмов. Это обозначение добавляется к названиям таксонов, введённых им в научную литературу. В зависимости от кодекса, сведения о сокращениях имён систематиков размещены в списках ботаников, зоологов, микробиологов. 

Учёные, для указания авторства которых названия биологических таксонов сопровождают обозначением «Edwards»:
 Эдвардс, Джордж — британский натуралист и орнитолог, «отец британской орнитологии».
 Эдвардс, Сиденем — британский ботаник и художник (мастер по ботанической иллюстрации и по изображению животных).
 Эдвардс, Фредерик Уоллес — английский энтомолог.